Ризванов — фамилия; имеет женскую форму Ризванова.
 Ризванов, Альберт Анатольевич (род. 1974) — российский учёный, доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.
 Ризванов, Забит Ризванович (1926—1992) — советский поэт и прозаик.